Ottavio Acquaviva d’Aragona – włoski kardynał, arcybiskup Neapolu, w okresie 1605–1612.
 Ottavio Acquaviva d’Aragona – włoski kardynał, legat papieski w Romanii w okresie 1654–1657.